Hans-Dietrich Gronau ist der Name folgender Personen:

* Hans-Dietrich Gronau (Kunsthistoriker) (1904–1951), deutsch-britischer Kunsthistoriker
 Hans-Dietrich Gronau (Mathematiker) (* 1951), deutscher Mathematiker